Мартина — женская форма имени Мартын. Также может означать:

Населённые пункты 
 Мартина — деревня Егвинского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.
 Мартина — деревня в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.

В астрономии 
 (981) Мартина — астероид, открытый в 1917 году.

Фамилия 
 Мартина, Куко (род. 1989) — футболист, правый защитник.
 Мартина, Маурицио (род. 1978) — итальянский политик.
 Мартина, Хавьер (род. 1987) — нидерландский футболист, нападающий.
 Мартина, Чуранди (род. 1984) — нидерландский легкоатлет, который специализируется в беге на короткие дистанции.

См. также 
 Мартина-Франка